Souza da Silva ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Carlos Souza da Silva Junior (Antonio Carlos; * 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Bruno Felipe Souza da Silva (Bruno; * 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Fernando Souza da Silva (* 1986), brasilianischer Schwimmer, siehe Fernando Silva (Schwimmer)
 Gislaine Cristina Souza da Silva (Gislaine; * 1988), brasilianische Fußballspielerin
 Michel Souza da Silva (Michel; * 1986), brasilianischer Fußballspieler 
 Tainara de Souza da Silva (* 1999), brasilianische Fußballspielerin, siehe Tainara